Vostótxnoie (en rus: Восточное) és un poble de la República de Crimea, a Rússia, que el 2014 tenia 592 habitants. Pertany al districte rural de Sovetski.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea